Primera División 1942 (Chili)
 Primera División 1942 (Argentinië)
 Primera División 1942 (Uruguay)
 Primera División 1942 (Paraguay)
 Primera División 1941/42 - Spanje